Альмодовар-дель-Рио () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-Медио-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 174 км². Население — 7916 человек (на 2010 год). Расстояние — 22 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Almodóvar del Río
 Almodóvar del Río
 Formulario de Datos Económicos
 Bibliografía

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы